Della Giovanna ist der Familienname folgender Personen:

 Fabio Della Giovanna (* 1997), italienischer Fußballspieler